Hieke ist der Familienname folgender Personen:

 František Hieke (1893–1984), tschechoslowakischer Oberst und Widerstandskämpfer
 Fritz Hieke (1930–2015), deutscher Entomologe
 Maja Hieke (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Thomas Hieke  (* 1968), deutscher römisch-katholischer Theologe